Виктор Врублевский:
* Врублевский, Виктор Геннадьевич (род. 1978) — белорусский футболист.
 Врублевский, Виктор Иванович (1930—2011) — Герой Социалистического Труда, машинист вращающихся печей.